Duplicaria — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Duplicaria відносять 4 види:
 Duplicaria acuminata
 Duplicaria antarctica
 Duplicaria cochinchinensis
 Duplicaria empetri

Примітки

Джерела 
 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24: 1-459 — P. 265.

Роди грибів
Леоциоміцети